Щека може да се отнася за:

 Билярдна щека -пръчка за игра на билярд
 Щека за ски – пръчка за каране на ски